EI2 steht für:
 Encyclopaedia of Islam#Zweite Auflage: „The Encyclopaedia of Islam. New Edition“
 Europäische Interventionsinitiative, 2018 gegründetes Militärkonglomerat von neun europäischen Staaten